

Cinema
In the Blood – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
In the Blood – cortometraggio del 1915 diretto da Wilfred Noy
In the Blood – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Regent Film Company
In the Blood – film del 1923 diretto da Walter West
In the Blood – documentario del 1989 diretto da George Butler
In the Blood – film del 2014 diretto da John Stockwell

Musica 
 In the Blood – album dei Londonbeat del 1990
 In the Blood – singolo dei Better Than Ezra del 1995
 In the Blood – singolo di John Mayer del 2017